Neosuthora est un genre monotypique de passereaux de la famille des Sylviidae. Il se trouve à l'état naturel dans le Sud-Est de l'Asie.

Liste des espèces 
Selon  :
 Neosuthora davidiana (Slater, 1897) — Paradoxornis de David, Paradoxornis à queue courte
 Neosuthora davidiana davidiana (Slater, 1897)
 Neosuthora davidiana thompsoni (Bingham, 1903)
 Neosuthora davidiana tonkinensis (Delacour, 1927)

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 

Sylviidae